Pearson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oliver Paynie Pearson
 Henry Harold Welch Pearson
 Nathan E. Pearson